Myanophis thanlyinensis — вид змей, единственный в составе рода Myanophis из семейства Homalopsidae, обитающий в Юго-Восточной Азии (Мьянма). Видовое название дано по типовому месту обнаружения в Thanlyin.

Описание 
От близких видов отличается следующими признаками: субкаудальных чешуек менее 40 (более 50 у Enhydris enhydris), спинных чешуек в середине тела 21 (19 у Hypsiscopus plumbea), спинная чешуя гладкая, формула ряда 21-21-19 или 21-21-17; отделённые носовые чешуйки; 125—126 брюшных чешуек у самцов, 120—122 у самок. 38-39 субкаудальных чешуек у самцов, 32-34 у самок. Молекулярно-генетический анализ последовательностей 16S и цитохрома b показал связь Myanophis thanlyinensis с видами родов Myrrophis и Gyiophis. Новый таксон отличается от видов Myrrophis и Gyiophis наличием двулопастного гемипениса (по сравнению с однолопастным).

Распространение 
Обитает в Мьянме (East Yangon University, Yangon, Thanlyin, Юго-Восточная Азия).

Примечания

Литература 
 Das I. 2006. A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Borneo. Sanibel Island, Florida: Ralph Curtis Books. 144 pp. ISBN 0-88359-061-1. (Enhydris enhydris, p. 34).
 Karns, D.R.; Murphy, J.C.; Voris, H.K. & Suddeth, J.S. 2005. Comparison of Semi-aquatic Snake Communities Associated with the Khorat Basin, Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn University 5(2): 73-90

Животные, описанные в 2021 году
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии
Homalopsidae
Эндемики Мьянмы